Cloverdale (direkte deutsche Übersetzung: Kleetal, im übertragenen Sinne: Üppigtal; engl. to be in clover, dt. üppig leben) ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cloverdale (Alabama) im Lauderdale County, Alabama
 Cloverdale (Jefferson County, Alabama) im Jefferson County, Alabama
 Cloverdale (Arkansas)
 Cloverdale (Georgia)
 Cloverdale (Idaho)
 Cloverdale (Illinois)
 Cloverdale (Indiana)
 Cloverdale (Iowa)
 Cloverdale (Kalifornien)
 Cloverdale (Kansas)
 Cloverdale (Louisiana)
 Cloverdale (Minnesota), im Pine County
 Cloverdale (Mississippi), im Adams County
 Cloverdale (Missouri)
 Cloverdale (New Mexico)
 Cloverdale (North Carolina)
 Cloverdale (Ohio)
 Cloverdale (Oregon)
 Cloverdale (Tennessee)
 Cloverdale (Vermont)
 Cloverdale (Botetourt County, Virginia)
 Cloverdale (Fluvanna County, Virginia)
 Cloverdale (West Virginia)
 Cloverdale (Wisconsin), im Juneau County
 Cloverdale Township, Indiana

Sonstiges:
 Cloverdale Mine Headquarters, Mine im Sonoma County, Kalifornien
 Cloverdale Quarry, Mine im Putnam County, Indiana
 Cloverdale Oil Field, Ölfeld im Adams County, Mississippi

im NRHP gelistete Objekte:
 Cloverdale (Washington), in Washington, DC, ID-Nr. 90001115
 Cloverdale Historic District, in Montgomery, Alabama, ID-Nr. 85002161
 Cloverdale Park Site, in Animas, New Mexico, ID-Nr. 92001808
 Cloverdale Railroad Station, in Cloverdale, Kalifornien, ID-Nr. 76000536

Siehe auch:
 Cloverdale Creek
 Cloverdale Lake